Beretinec je općina u Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji.

Zemljopis 
Općina Beretinec nalazi se jednim dijelom na brežuljcima Varaždinskog topličkog gorja, a drugim dijelom u nizini rijeke Drave u Hrvatskom zagorju. Općina Beretinec graniči s općinama Vidovec, Varaždin, Sveti Ilija, Novi Marof i Ivanec.

Stanovništvo 

Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Beretinec imala je 2.288 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

 Beretinec - 1.054
 Črešnjevo - 824
 Ledinec - 410

Nacionalni sastav, 2001.

 Hrvati - 2.276 (99,48)
 Srbi - 2
 Albanci - 1
 Slovenci - 1
 neopredijeljeni - 2
 nepoznato - 6 (0,26)

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti 
 Dvorac Šaulovec

Obrazovanje

Kultura 

 Kulturno-umjetničko društvo Ježek

Šport 

 NK Beretinec (2. ŽNL Varaždinska, sezona 2018./19.)

Vanjske poveznice 

Službene stranice

Općine u Varaždinskoj županiji